Hier vindt men de wedstrijden, spelerskern en statistieken van KVC Westerlo in het seizoen 2020/21. Het is voor Westerlo het vierde opéénvolgende seizoen in de Eerste Klasse B. Sinds dit seizoen dient men geen periodetitel meer te behalen om kans te maken op promotie. De leider van de competitie na 28 wedstrijden stijgt naar 1A, terwijl de tweede in de stand een barragewedstrijd speelt tegen de voorlaatste uit 1A.

Wegens het faillissement van KSC Lokeren, het niet toekennen van licenties aan zowel KSV Roeselare als Excelsior Virton en de promotie van zowel OHL als Beerschot Wilrijk was Westerlo slechts een van drie ploegen die een opeenvolgend seizoen in 1B afwerkte. De andere twee zijnde Union Sint-Gillis en Lommel SK, dat zopas een kapitaalinjectie kreeg van de groep rond het Engelse Manchester City.

Midden september 2020 testten 5 spelers van Westerlo positief op het COVID-19 virus, wat een week later tot 12 besmette spelers leidde. Hierdoor ging de club in quarantaine en werden onder het corona protocol, vanaf de vierde speeldag, enkele wedstrijden uitgesteld en later op het seizoen ingehaald.

Ploegsamenstelling

Spelerskern

Technische Staf

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die KVC Westerlo in de aanloop naar het seizoen 2020/21 gespeeld heeft. De stage vond plaats in het Nederlandse Papendal, nabij Arnhem.

Proximus League

Periode 1

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Periode 2

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Totaalklassement

Beker van België

Belgische voetbalclub 2020/21
KVC Westerlo naar seizoen